Zkratka SLS může mít následující významy:

 Serbska ludowa strona – politická strana, která si klade za cíl hájit zájmy Lužických Srbů v Německu
 Slovenska ljudska stranka (historická) – slovinská politická strana založená v roce 1892
 Slovenska ljudska stranka – současná slovinská politická strana 
 Sodiumlaurylsulfát – detergentní látka
 Space Launch System – raketa NASA
 Společnost Leška Semelky – pražská hudební skupina z 80. let
 selektivní laserové slinování (či spékání) – (angl. selective laser sintering) technologie používaná např. v profesionálních 3D tiskárnách